2-й выпуск  Тур ОАЭ — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Объединённых Арабских Эмиратов. Гонка проводилась с 23 по 27 февраля 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020. Победу одержал британский велогонщик Адам Йейтс.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили все 18 команд мирового тура. Также организаторы пригласили 2 проконтинентальные команды. Каждая команда могла состоять не более чем из 7 велогонщиков. На старт соревнования вышли 134 гонщика.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 7 этапов в направлении из Абу-Даби в Дубай по территориям всех семи эмиратов.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6 
Этап был отменён местными властями после положительных тестов на коронавирус у двух сотрудников одной из команды.

Этап 7 
Этап был отменён местными властями после положительных тестов на коронавирус у двух сотрудников одной из команды.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур ОАЭ 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

Спорт в ОАЭ в 2020 году
Февраль 2020 года
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19